Miki kan syfta på följande platser:

Azerbajdzjan 

 Miki (ort i Azerbajdzjan), Astara,

Japan 

 Miki, Hyōgo, stad, Hyogo prefektur, 

Robotskapade Azerbajdzjanförgreningar